Димитрис Даскалакис (; 18 ноября 1977, Афины, Греция) — греческий и кипрский футболист и футбольный тренер. Выступал за сборную Кипра.

Биография

Клубная карьера 
Родился в 1977 году в столице Греции, Афинах. Игровую карьеру начинал в клубе третьей греческой лиги «Илисиакос», который за два сезона опустился в пятый дивизион. В 1999 году Даскалакис подписал контракт с клубом высшей лиги Кипра «Этникос» Ассиа, за который сыграл 26 матчей и забил 1 гол. 

В 2000 году перешёл в АПОЭЛ. В первый сезон в новом клубе он сыграл лишь 11 матчей и забил 1 гол, но уже в следующем сезоне 2001/02 Даскалакис стал получать больше игровой практики и в 24 матчах чемпионата забил 9 голов, чем помог своему клубу стать чемпионом Кипра. В дальнейшем он ещё дважды выигрывал национальный чемпионат и дважды Кубок Кипра.

Покинув АПОЭЛ, отыграл полгода за АЕК Ларнака, после чего, зимой 2009 года перешёл в клуб греческой футбольной лиги «Этникос Астерас». Летом того же года вернулся на Кипр, где на протяжении трёх сезонов выступал за клубы второй лиги. В сезоне 2012/13 выступал в греческой футбольной лиге за клуб «Эрготелис». Завершил карьеру в сезоне 2013/14, выступая в третьей лиге Кипра за клуб «Этникос Лацион».

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Кипра 6 октября 2001 года, отыграв весь матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2002 против Ирландии. В течение 2001-03 годов Даскалакис провёл за сборную 11 матчей. После длительного перерыва был вызван в сборную в мае 2008 года на товарищеский матч со сборной Греции, который стал последним в его международной карьере.

Достижения 
АПОЭЛ
 Чемпион Кипра (3): 2001/02, 2003/04, 2006/07
 Обладатель Кубка Кипра (2): 2005/06, 2007/08

Ссылки 
 
 

Футболисты Греции
Футболисты Кипра
Игроки сборной Кипра по футболу
Игроки ФК «Илисиакос»
Игроки ФК «Этникос» Ассиа
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК АЕК Ларнака
Игроки ФК «Этникос Астерас»
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия
Игроки ФК ПАЕЕК
Игроки ФК «Эрготелис»
Игроки ФК «Этникос Лацион»
Футбольные тренеры Кипра
Тренеры ФК «Эрмис»
Тренеры ФК «Илиа Литродонта»